Houla ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Houla (* 1993), französischer Fußballspieler
 Greg Houla (* 1988), französischer Fußballspieler